Јонешти има више значења:

 Јонешти (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Јонешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Јонешти (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Јонешти (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Јонешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Јонешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Јонешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Јонешти (Горж), општина у округу Горж у Румунији
 Општина Јонешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији